De Landesliga Hamburg 1975/76 was het 31ste voetbalkampioenschap van de Landesliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Landesliga vormde de vierde klasse onder de Oberliga Nord. 

ASV Bergedorf werd kampioen en nam net als vicekampioen Altona 93 deel aan de eindronde om te promoveren. Beide clubs slaagden hier niet in.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1975/76